81-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 81-я параллель северной широты
 81-я параллель южной широты

См. также 
 81-й меридиан восточной долготы
 81-й меридиан западной долготы